The Eternal Mother é um filme mudo norte-americano de 1912, do gênero dramático em curta-metragem, escrito e dirigido pelo cineasta D. W. Griffith e estrelado por Blanche Sweet.

Elenco 
Edwin August
Blanche Sweet
Mabel Normand
Charles Hill
Kate Bruce
Donald Crisp
Guy Hedlund
J. Jiquel Lanoe
Jeanie Macpherson

Ligações externas 

Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dos Estados Unidos de 1912